Hyvel är ett skärande eller putsande verktyg. Det kan syfta på:

 Hyvel – skär eller putsar till trä
 Osthyvel – skär ost i skivor
 Rakhyvel – skär av skäggstubb
 Väghyvel – maskin för att jämna till grusvägar

Se även 

 Potatisskalare – ett hyvelliknande skärverktyg